Об'єкти NGC
Об'єкти PGC
Об'єкти ESO
Неправильні галактики з баром
Галактики
Фенікс (сузір'я)
Вересень 1834